Entre Rios kan verwijzen naar:
Argentinië:
 Entre Ríos (provincie), een provincie in Argentinië

Brazilië:
 Entre Rios (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Entre Rios (Bahia), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Entre Rios (Santa Catarina), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
 Entre Rios de Minas, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais

Bolivia:
 Entre Ríos (gemeente Cochabamba), een gemeente in het departement Cochabamba
 Entre Ríos (plaats Cochabamba), een plaats in de gelijknamige gemeente
 Entre Ríos (gemeente Tarija), een gemeente in het departement Tarija
 Entre Ríos (plaats Tarija), een plaats in de gelijknamige gemeente